Vor Frue Sogn (dt. Gemeinde unserer Frau) ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vor Frue Sogn (Kalundborg Kommune)
 Vor Frue Sogn (Københavns Kommune)
 Vor Frue Sogn (Odense Kommune)
 Vor Frue Sogn (Roskilde Kommune)
 Vor Frue Sogn (Svendborg Kommune)
 Vor Frue Sogn (Aalborg Kommune)
 Vor Frue Sogn (Århus Kommune)